Filip Novák – calciatore ceco
Filip Novák – hockeista su ghiaccio ceco